gmina Polska Wieś – dawna gmina wiejska, powiat nowogardzki, woj. szczecińskie
 gmina Polskawieś – dawna gmina wiejska, powiat poznański, woj. poznańskie